Biała flota w Polsce
 Weiße Flotte
 Drezdeńska Biała Flota
Marynarka wojenna
 Wielka Biała Flota